

Леб'яжинська сільська рада — сільське поселення, Єгор'євський район, Алтайський край
 Леб'яжинська сільська рада — сільське поселення, Павловський район, Алтайський край